Biografie:
 Jack Kirby (1917-1994) – twórca komiksów
 Jack Kirby – piłkarz
 Jack Kirby (1910-1960) – bramkarz
 Jack Kirby (1923-2007) – amerykański piłkarz
 Jack T. Kirby (1938-2009) – historyk

Inne:
 Jack Kirby's Fourth World – komiks
 Nagroda Jacka Kirby'ego – nagroda dla twórców komiksów
 Jack Kirby's Galactic Bounty Hunters – komiks
 Jack Kirby Dots – technika rysunku wymyślona przez Kirby'ego

Zobacz też 
 Kirby (Nintendo)